Podgrađe est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Podgrađe, un village situé dans la municipalité de Foča-Ustikolina, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Podgrađe, un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Podgrađe, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Podgrađe, un village situé dans la municipalité de Benkovac, comitat de Zadar ;
Podgrađe, un village situé dans la municipalité de Marija Bistrica, comitat de Krapina-Zagorje ;
Podgrađe, un village situé dans la municipalité de Nijemci, comitat de Vukovar-Syrmie ;
Podgrađe, un village situé dans la municipalité d'Omiš, comitat de Split-Dalmatie ;
au Kosovo
Pogragjë/Podgrađe, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjilan/Gnjilane, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie.